Velika nagrada Velike Britanije 1926 je bila četrta dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1926 in prva dirka za Veliko nagrado Velike Britanije. Odvijala se je 7. avgusta 1926 na dirkališču Brookslands.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Henry Segrave - 1:49.5

Viri
www.teamdan.com  

1926
Sezona Velikih nagrad 1926